Ardys ist der Name zweier Könige von Lydien,

 Ardys I. aus der Herakleiden-Dynastie und
 Ardys II. aus der Mermnaden-Dynastie.